Amatlán es un topónimo de origen náhuatl que significa Lugar de amates. Es el nombre de:

Barcos
Amatlán (1941), un buque petrolero mexicano.

Geografía
Naranjos-Amatlán, municipio del estado mexicano de Veracruz.
Amatlán de Cañas, municipio del estado mexicano de Nayarit.
Amatlán de Cañas, es un población del estado mexicano de Nayarit, cabecera del municipio antes citado.
Amatlán de Jora, es una localidad del estado mexicano de Nayarit.
Amatlán de Quetzalcóatl, es una localidad del estado mexicano de Morelos. 
Municipio de Amatlán de los Reyes, es un municipio del estado mexicano de Veracruz.
Amatlán de los Reyes, es un población del estado mexicano de Veracruz, cabecera del municipio antes citado.